Liste der Baudenkmale in Steinhagen oder Liste der Baudenkmäler in Steinhagen steht für:

 Liste der Baudenkmale in Steinhagen (Mecklenburg), Gemeinde Steinhagen, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Steinhagen (Vorpommern), Gemeinde Steinhagen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

 Liste der Baudenkmäler in Steinhagen (Westfalen), Gemeinde Steinhagen, Landkreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen